Lyonský koncil může být:

 První lyonský koncil (1245)
 Druhý lyonský koncil (1274)